

Codici 
 PMA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Karume, Pemba Island, Tanzania
 pma – codice ISO 639-3 della lingua paama

Medicina 
 PMA – Postazione medica avanzata in caso di catastrofi (militare, soccorsi, protezione civile)
 PMA – Procreazione medicalmente assistita, metodiche di vario tipo per aiutare a procreare
 PMA – tumore del sistema nervoso centrale

Altro 
 PMA – in una vendita all'incanto è il prezzo più alto ammesso per un'offerta
 PMA – componente della Stazione Spaziale Internazionale
 PMA – Pression Maximale Admissible – Pressione massima ammissibile in una tubazione idraulica
 PMA – piano (o progetto) di monitoraggio ambientale, legato alla Valutazione di impatto ambientale
 PMA – Pastore Maremmano Abruzzese
 PMA – Paesi Meno Avanzati
 Polimetilacrilato – polimero acrilato sintetico
 Posto medico avanzato